Astronomia: un planeta nan del sistema solar; vegeu Eris (planeta nan)
 Mitologia: la deessa grega de la discòrdia; vegeu Eris (filla de Nix)
 Zoologia: un gènere d'aranyes de la família Salticidae; vegeu Eris (aranya)